Ibrahima Koné – calciatore ivoriano nato nel 1969
Ibrahima Koné – calciatore maliano nato nel 1977
Ibrahima Koné – calciatore maliano nato nel 1999